Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2012 проводился с 3 по 4 июня 2012 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Iain Craig (Iain Craig как скип стал чемпионом среди смешанных команд в 1-й раз), победившая в финале команду скипа Kieran Ford. Бронзовые медали завоевала команда скипа Al Langille.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Команды, занявшие 4 лучших места выходят во второй этап, плей-офф, где команды, занявшие 1-е и 2-е место, разыгрывают золотые медали в финале, а команды, занявшие в группе 3-е и 4-е место, играют в матче за общее 3-е место.

Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20| 1
!width=20| 2
!width=20| 3
!width=20| 4
!width=20| 5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#cfc
| 1||align=left|Iain Craig       ||  * || 1:8|| 7:6|| 3:4|| 5:3|| 2 ||  || 2 || 4 ||2
|- bgcolor=#cfc
| 2||align=left|Kieran Ford      || 8:1||  * || 8:2|| 4:3|| 4:8|| 3 ||  || 1 || 6 ||1
|- bgcolor=#ffc
| 3||align=left|Al Langille      || 6:7|| 2:8||  * || 7:4|| 6:1|| 2 ||  || 2 || 4 ||3
|-
| 4||align=left|Garion Long      || 4:3|| 3:4|| 4:7||  * || 4:8|| 1 ||  || 3 || 2 ||5
|- bgcolor=#ffc
| 5||align=left|Kenny Williamson || 3:5|| 8:4|| 1:6|| 8:4||  * || 2 ||  || 2 || 4 ||4
|}
 команды, выходящие в финал плей-офф
 команды, выходящие в матч за 3-е место

 Плей-офф Матч за 3-е место. 4 июняФинал.' 4 июня''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2012

Спорт в Новой Зеландии в 2012 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2012 года